Дамудья или Дамодья:

 Дамудья — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дамудья — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.